Патенко, Игорь Геннадьевич (род. 1969) — советский велогонщик.
 Патенко, Феодосий Алексеевич (1851—1911) — российский профессор судебной медицины.

Примечания